Het provinciedistrict Hoei, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Hoei in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Ferrières, Héron, Hoei, Nandrin en Verlaine.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Ferrières omvat enkel de gemeente Ferrières.
 Het kieskanton Héron omvat de gemeenten Burdinne en Héron.
 Het kieskanton Hoei omvat de gemeenten Amay, Hoei, Marchin en Wanze.
 Het kieskanton Nandrin omvat de gemeenten Anthisnes, Clavier, Engis, Hamoir, Modave, Nandrin, Ouffet en Tinlot.
 Het kieskanton Verlaine omvat de gemeenten Verlaine en Villers-le-Bouillet.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 6 zetels van het kiesarrondissement Hoei toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Hoei
 (*)1981: ECOLOS (0,2%) / 1994: MSD (0,55%), UNIE (0,51%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Hoei
Hoei